Репиште може бити:

 Репиште (Београд), насељено мјесто у општини Чукарица, Београд, Република Србија
 Репиште (Владичин Хан), насељено мјесто у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Репиште (Жјар на Хрону), насељено мјесто у округу Жјар на Хрону, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Репиште (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република